Weltersbach ist ein geographischer Name:

Fließgewässer:
 Weltersbach (Allna), linker Zufluss der Allna an der Frohnhäuser Mühle in der Stadtteilgemarkung Frohnhausen, Gladenbach, Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen
 Weltersbach (Ernstbach) oder Welters-Bach, rechter Zufluss des Ernstbachs im Hinterlandswald im Stadtgebiet von Oestrich-Winkel, Rheingau-Taunus-Kreis, Hessen
 Weltersbach (Nohner Bach), linker Zufluss des Nohner Bachs bei Gelenberg, Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz
 Weltersbach (Speyerbach), linker Zufluss des Speyerbachs beim Ortsteil Mückenwiese, Ortsgemeinde Elmstein, Landkreis Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz
 Weltersbach (Ulmbach) oder Welters-Bach, rechter Zufluss des Ulmbachs (zur Lahn) nahe Bissenberg, Stadt Leun, Lahn-Dill-Kreis, Hessen
 Weltersbach (Wupper), linker Zufluss der Wupper bei Leichlingen, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen

Orte:
 Weltersbach (Leichlingen), Ortsteil der Stadt Leichlingen (Rheinland) im Rheinisch-Bergischen Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Weltersbach (Steinwenden), Ortsteil der Ortsgemeinde Steinwenden im Landkreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz

Anwesen:
 Gut Weltersbach, ehemaliges Gut auf dem Gebiet des Stadtteils Aufderhöhe von Solingen im Regierungsbezirk Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Weitersbach